Remmer steht für:

 eine Nebenform des männlichen Vornamens Reimar

Remmer ist der Familienname folgender Personen:
 Christoffer Remmer (* 1993), dänischer Fußballspieler
 Friedrich Remmer (1850–1914), deutscher Architekt
 Herbert Remmer (1919–2003), deutscher Arzt, Pharmakologe und Toxikologe
 Walter Remmer (1887–1973), deutscher Theater-Schauspieler
 Wilhelm Remmer (1886–1968), deutscher Politiker (SPD), Landrat des Landkreises Springe

Remmer ist der Name folgender Unternehmen:
 Remmer Brauerei, eine ehemalige Bremer Brauerei

Siehe auch:
 Remer (Begriffsklärung)
 Remmers